Раде Радивојевић Душан, српски четнички војвода у Старој Србији и Македонији.
 Радивоје Радивојевић, српски композитор, аранжер, продуцент и инструменталиста.